Thiago Motta (28 d'agost de 1982, São Bernardo do Campo, Brasil), futbolista brasiler.
 Thiago Alcántara Do Nascimiento (Bari, Itàlia, 11 d'abril de 1991), més conegut com a Thiago Alcántara o simplement Thiago.
 Thiago Carleto Alves (24 de març de 1989, São Bernardo do Campo) jugador de futbol brasiler.